Schariatmadari ist der Familienname folgender Personen:

 Hasan Shariatmadari (* 1947), iranischer Oppositionspolitiker
 Mohammad Shariatmadari (* 1960), iranischer Politiker 
 Mohammad Kazem Schariatmadari (1905–1986), iranischer Großajatollah